Сиби́рское — название населённых пунктов в России:

 Сибирское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Сибирское — посёлок в Нововаршавском районе Омской области.
 Сибирское — село в Русско-Полянском районе Омской области.

См. также 
 Сибирское сельское поселение
 Сибирское удельное ведомство
 Сибирское ханство
 Сибирское царство

 Сибирь (значения)
 Сибирская
 Сибирский